Il doppio  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno difeso il titolo conquistato nel 2010 battendo in finale John Isner e Sam Querrey 6–7(4), 6–2, [10–5].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (semifinali)

  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (primo turno)
  Franco Ferreiro /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2011
ATP World Tour 2011